Jordi Soler ist der Name folgender Personen:

*Jordi Soler (Schriftsteller) (* 1963), mexikanischer Schriftsteller
Jordi Soler (Basketballspieler) (* 1969), spanischer Basketballspieler